Daucher steht für

 Daucher-Alfermée, eine ehemalige politische Gemeinde in der Schweiz, siehe Tüscherz-Alfermée

Daucher ist der Familienname folgender Personen:
 Elmar Daucher (1932–1989), deutscher Bildhauer
 Hans Daucher (1486–1538), deutscher Bildhauer, Schnitzer und Medailleur
 Hans Daucher (Kunstpädagoge) (1924–2013), deutscher Kunstpädagoge und Maler
 Helmut Daucher (* 1957), österreichischer Fotograf
 Susanna Daucher (16. Jahrhundert), Augsburger Täuferin; Ehefrau des Bildhauers Hans Daucher

Siehe auch:
 Taucher